Darchula (district), een van de 75 districten van Nepal
 Darchula, vroegere benaming van de hoofdplaats van het Nepalese district Darchula; thans Khalanga.